Amerikai Egyesült Államok
 Waterman (Illinois)
 Waterman (Umatilla megye, Oregon)
 Waterman (Wheeler megye, Oregon)
 Waterman (Washington)

Hold
 Waterman, kráter

Egyéb
 Waterman, családnév
 Waterman, Hearts of Soul-dal